La Rafle, film américain de Josef von Sternberg, réalisé en 1928.
 La rafle est pour ce soir, film français de Maurice Dekobra réalisé en 1953 et sorti en 1954.
 La Rafle, film français de Roselyne Bosch réalisé en 2010 sur la rafle du Vélodrome d'Hiver, avec Jean Reno et Gad Elmaleh. 
 La Rafle, film québécois de Vincent Audet-Nadeau réalisé en 2010 sur les arrestations de la loi des mesures de guerre durant la Crise d'Octobre.